cło - opłata graniczna

Miejscowości i ich cxzęści w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Cło - część wsi Wierzchowie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Cło -  wieś  w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Cło - część wsi Słupia pod Bralinem w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Perzów

Inne 
 Cło - dzielnica Krakowa
 Cło - część miasta Gogolin